La Cité des rubis est la vingt-troisième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  au .

Univers

Résumé 
Tif et Tondu gagnent l'un une voiture, l'autre un navire à la loterie. Fous de joie, les deux amis déchantent lorsque le navire de Tondu s'avère être une miniature en porcelaine (de valeur), et que Tif écrase sa voiture contre un mur. La maquette cassée a libéré un parchemin : en le montrant à leur voisin M. Mouche, ils apprennent que c'est un appel au secours d'un prince indien, Kardor, retenu dans la légendaire Cité des Rubis. Celle-ci existe donc ! Mouche paie à ses amis le voyage pour aller la trouver en Inde.

Mais Smit, le secrétaire de Mouche, est en fait le redoutable voleur Arsène Rupin ; la Cité des Rubis est une cible bien meilleure que la collection du savant. Il suivra donc Tif et Tondu avec ses hommes.

Après moult rebondissements lors desquels les deux camps tentent de reprendre le document et de faire arrêter les autres par les autorités des pays traversés, Tif et Tondu s'enfuient dans l'Himalaya. Leur longue errance les mène à la Cité des Rubis où le prince Kardor, devenu ermite, leur donne le trésor de la ville et l'assurance de triompher ; en effet, ils ont déjà été innocentés et Rupin arrêté.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le professeur Mouche
 Arsène Rupin alias Smit, ses acolytes Bouldoc et Pincette
 Un prêtre indien auquel Rupin fait croire que Tif et Tondu sont des voleurs sacrilèges
 Le rajah Maboul, lui aussi trompé
 Le prince-ermite Kardor

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1949
Histoire publiée pour la première fois en 1950